Дерио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 10,7 км². Население — 5 372 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Derio en Google Maps
 Ayuntamiento

Муниципалитеты Бискайи